Хайнц Калау (; , , Веймарская республика — , Грайфсвальд, Германия) — немецкий , , , , . Член ПЕН-клуба (с 1965).

Биография 
Родился в семье рабочего. После окончания школы с 1945 года — неквалифицированный рабочий. С 1948 года член Союза свободной немецкой молодёжи.

В 1949 году переехал в Берлин, где в 1953—1956 годах учился в Академии искусств под руководством Бертольта Брехта.

Вступил в Социалистическую единую партию Германии. После 1990 года — член Партии демократического социализма (ПДС). Был окружным секретарём ПДС Берлин-Панков.

С 1970 по 1980 год — президент секции ПЕН-клуба в ГДР. Член общества писателей ГДР.

Последние годы жил на о. Узедом. Умер от сердечной недостаточности.

Творчество 
Один из ведущих поэтов ГДР. Автор критического склада, гражданской, философской и любовной лирики, развивающей лучшие традиции прогрессивной поэзии XX века.

Дебютировал как поэт в 1954 году. Писал драмы, прозу, стихи и песни, был автором радиопостановок и киносценариев. При жизни автора было опубликовано около 20 книг его поэзии. Автор ряда книг для детей.

Переводил русских поэтов.

Автор киносценариев: «On the Sunny Side», «Die Schönste», «Steinzeitballade»

Награды 
 1960 — Медаль за заслуги Национальной народной армии ГДР
 1962 — Кинопремия имени Генриха Грайфа
 1963 — Медаль Иоганнеса Бехера за достижения в развитии социалистической национальной культуры (ГДР)
 1963 — Премия Генриха Гейне Министерства культуры ГДР
 1964 — Медаль Эриха Вайнерта Союза свободной немецкой молодёжи
 1970 — Приз имени Гёте города Берлина
 1972 — Литературная премия Лессинга (ГДР)
 1981 — Медаль Иоганнеса Бехера за достижения в развитии социалистической национальной культуры (ГДР)
 1984 — Национальная премия ГДР 3-й степени
 1984 — Премия Радио ГДР
 1987 — Премия Радио ГДР
 1989 — Орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР)

Примечания

Ссылки 
 Некролог

Члены ПЕН-клуба
Члены Социалистической единой партии Германии
Члены Левой партии Германии
Детские писатели Германии
Детские поэты